Оливье Хэнлан (; род. 15 февраля 1993 года в Эйлмере, Квебек, Канада) — канадский профессиональный баскетболист. Выступает за баскетбольный клуб «Газиантеп».

Профессиональная карьера 
Хэнлан был выбран под общим 42-м номером на драфте НБА 2015 года командой «Юта Джаз». За «Джаз» он сыграл в Летней лиге 2015 года 8 матчей, в которых в среднем набирал по 4,1 очков и делал по 2,6 подборов за игру.

8 августа 2015 года он подписал однолетний контракт с литовским клубом «Жальгирис».

Достижения 
  Чемпион G-Лиги: 2017/2018
  Чемпион Литвы: 2015/2016

Статистика

Статистика в колледже

Ссылки 
 Биография в Бостонском колледже
 Профиль на сайте ESPN.com
 Профиль на сайте Rivals.com
 Статистика игрока на сайте basketball.realgm.com

Примечания 

Выпускники Нью-Хэмптонской школы
Баскетболисты Канады
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК «Ле-Ман»
Игроки «Остин Спёрс»
Игроки БК «Телеком Баскетс»
Игроки БК «Ираклис»
Игроки БК «Арис»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки БК «Газиантеп»